Стоти́нка — болгарская разменная монета, сотая часть лева. Первые стотинки были отчеканены в 1881 году.

Состав
Монеты новых стотинок первого выпуска (1999 г.) номиналом 1, 2 и 5 стотинок отчеканены из сплава Cu-Al-Ni ( медь , алюминий и никель ) и весят соответственно 1,8, 2,5 и 3 грамма. . Монеты номиналом 1, 2 и 5 стотинок более поздних выпусков чеканились из стального сердечника с электролитическим покрытием. Имеют гладкую полосу (окантовку).

Монеты номиналом 10, 20 и 50 стотинок также различаются по составу. Те из первого выпуска (1999 г.) были отчеканены из сплава Ag-Ni (New Silver (Neusilber). Это сплав меди (65%), цинка (20%) и никеля (15%)), но не содержат один.), в то время как более поздние выбросы из сплава Cu-Zn-Ni ( медь , цинк и никель) весят 3, 4 и 5 граммов соответственно. Все имеют зубчатую тесьму (окантовку).

Описание монет 
С 1999 года в обращении находятся монеты в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинок.

Описание памятных монет

Интересные факты 
В Советском Союзе до конца 1980-х годов нередко можно было встретить в обращении монеты Народной Республики Болгарии из-за схожести с советскими копейками того времени, к тому же их «охотно» принимали монетоприёмники таксофонов и автоматов по продаже газированной воды.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Болгарского народного банка, раздел Банкноты и монеты

Денежные единицы по алфавиту
Деньги Болгарии